„Сеза̀р“ () е национална филмова награда на Франция. През 1974 г. филмовият продуцент Жорж Кравен предлага идеята за създаваенто на френска филмова награда по подобие на американската кинопремия „Оскар“. Връчва се от 1976 г. от френската филмова академия „Académie des arts et techniques du cinéma“ според резултати от гласувания. Названието на наградата е в чест на автора на статуетката френския скулптор от италиански произход Сезар Балдачини. Церемонията по връчването на наградите се провежда ежегодно през февруари в парижкия театър Театър дю Шатле (). Гласуването се извършва от 2000 професионалисти, като между тях нямат право да участват филмови критици. На първата церемония по връчването на наградата „Сезар“ на 3 април 1976 г. за първи президент е избран френският киноартист Жан Габен.

Номинации 
 Най-добър филм
 Най-добър режисьор
 Най-добър актьор
 Най-добра актриса
 Най-добър дебют
 Най-добър актьор с второстепенна роля
 Най-добра актриса с второстепенна роля
 Най-добър чуждоезичен филм
 Най-добър оригинален сценарий или адаптация

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите „Сезар“